Sawallja (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Westen der ukrainischen Oblast Kirowohrad mit etwa 4600 Einwohnern (2019).

Sawallja wurde 1462 gegründet, besitzt seit 1957 den Status einer Siedlung städtischen Typs und ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Siedlungsratsgemeinde.

Sawallja liegt im Rajon Hajworon am Ufer des Südlichen Bugs an der Grenze zur Oblast Odessa 27 km südöstlich vom Rajonzentrum Hajworon und etwa 200 km westlich vom Oblastzentrum Kropywnyzkyj.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Ort am Südlichen Bug
Rajon Hajworon